Фуюа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 105 км на північ від Парижа, 39 км на південний захід від Ам'єна, 39 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 84 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 217,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Фуюа на сайті французького Національного інституту географії
 Фуюа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Фуюа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза